ELAS – grecka partyzantka antyhitlerowska 1942–45
 Leszek Elas – generał brygady, Komendant Główny Straży Granicznej
 EL.AS – Elliniki Astinomia, główna formacja policyjna w Grecji